83-я параллель — воображаемая линия на поверхности Земли:
 83-я параллель северной широты
 83-я параллель южной широты

См. также 
 83-й меридиан восточной долготы
 83-й меридиан западной долготы